Kovilovo bezeichnet

ein zur Gemeinde Negotin gehöriges Dorf im serbischen Bezirk Bor, siehe Kovilovo (Negotin)
ein Stadtquartier der serbischen Hauptstadt Belgrad, siehe Kovilovo (Belgrad)